Messier 52 (M52), een object aan de sterrenhemel
Een verkeersweg:
M52 (Denemarken), zie Esbjergmotorvejen
Metrolijn 52, een lijn van de Amsterdamse metro
 Een voormalige verkeersweg:
M-52 (Rusland)